Никола́й Ма́рков:
 Марков, Николай Валерьевич (род. 1985) — российский и узбекистанский футболист.
 Марков, Николай Васильевич (1902—1980) — советский генерал-лейтенант.
 Марков, Николай Григорьевич (род. 1950) — советский радиофизик, доктор наук, профессор.
 Марков, Николай Гурьевич (1871—?) — инженер-механик, член IV Государственной думы от Владимирской губернии.
 Марков, Николай Евгеньевич (1866—1945) — русский политик и публицист, черносотенец.
 
 Марков, Николай Львович (1841—?) — русский инженер путей сообщения, член Государственной думы от Тамбовской губернии.
  (1882—1957) — русский архитектор.
 
 Марков, Николай Фёдорович (1862—1911) — христианский писатель. Примечания